3 miejscowości w Polsce: 
 Gumowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowskim, w gminie Ciechanów 
 Gumowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrowskim, w gminie Stary Lubotyń 
 Gumowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Dzierzążnia